

Patronyme 

 Pierre Chanel (1803-1841), saint Pierre, premier martyr de l'Océanie ;
 Raymond Chanel (1908-1999), résistant français ;
 Paul Chanel Malenfant (1950-), écrivain et professeur québécois ;

Prénom 
Chanel est un prénom féminin notamment porté par: 

 Chanel Iman, mannequin et actrice américaine,
 Chanel Cresswell, actrice anglaise,
 Chanel Miller, écrivaine américaine,
 Chanel Mokango, joueuse de basket-ball congolaise,
 Chanel Preston, actrice pornographique américaine,
 Chanel Terrero, chanteuse et actrice cubano-espagnole,
 Chanel Wise, Miss Hawaï USA 2007.

Entreprise 
 L'entreprise Chanel, maison de haute couture française fondée par Gabrielle Bonheur Chasnel.
 le tailleur Chanel et le 2.55 de Chanel, émanant de l'entreprise éponyme.
 le tailleur Chanel rose de Jacqueline Bouvier Kennedy
 Les Parfums Chanel

Voir aussi

Références

Homonymie de prénom